John Powell puede referirse a:

John Powell, un compositor y director de orquesta británico;
John Powell, un pianista estadounidense;

John Powell, un atleta estadounidense;
John Wesley Powell, un geólogo y explorador estadounidense;